Донецкая и Мариупольская епархия:

 Донецкая и Мариупольская епархия УПЦ МП
 Донецкая епархия ПЦУ